Rotació és un moviment circular d'un cos al voltant d'un centre.

El terme també es pot referir a:

Ciències, matemàtiques i informàtica 
 Rotació, moviment de gir estudiat per la cinemàtica
 Rotació (anatomia)
 Rotació (matemàtiques), transformació al pla o a l'espai que descriu el moviment d'un sòlid rígid al voltant d'un eix 
 Rotació de bits o operació bit a bit és un operador matemàtic en patrons de bits
 Rotacional, en càlcul vectorial, és un operador vectorial
 Rotació diferencial són objectes que giren a diferents velocitats
 Rotació de la Terra, moviment de la Terra que consisteix en el gir al voltant del seu propi eix 
 Rotació impròpia, transformació lineal o una transformació afí resultant de la combinació d'una rotació sobre un eix i d'una reflexió perpendicular al pla del mateix eix 
 Rotació interna, un terme en anatomia
 Rotació òptica, és una activitat que actua sobre la llum polaritzada
 moviment de rotació, rotació al voltant d’un eix fix
 Espectroscòpia rotacional o de microones és una tècnica d’espectroscòpia
 Rotació estel·lar, moviment d'una estrella sobre el seu eix
 Grup de rotacions
 Rotació síncrona

Altres usos 
 Rotació (aviació), el fet d’aixecar el nas de la pista durant l'enlairament
 Rotació de conreus, una pràctica agrícola
 Rotació de llocs de treball, una tècnica de gestió empresarial
 Rotació d'estocs, una pràctica minorista